Лиутпранд (Liutprand; Liudprand) може да се отнася за:

 Лиутпранд (лангобард) († 744), крал на лангобардите (712–744)
 Лиутпранд (Беневенто) (* 740; † 758), херцог на Беневенто (751-758)
 Лиутпранд (* 920; † 972), владика на Кремона, историк